Maksim Jurjevič Sušinski (), ruski hokejist, * 1. julij 1974, Leningrad, Sovjetska zveza.

Sušinski je večji del svoje kariere igral v ruski ligi oziroma ligi KHL za klube SKA St. Petersburg, Avangard Omsk, Dinamo Moskva, Salavat Julajev Ufa in Metallurg Magnitogorsk. V sezoni 2003/04 je osvojil naslov ruskega državnega prvaka, v sezonah 2001/02 in 2004/05 je bil najboljši podajalec ruske lige, v sezonah 2001/02, 2003/04 in 2004/05 pa najboljši po točkah. V sezonah 2008/09, 2009/10 in 2010/11 je nastopil na tekmi vseh zvezd lige KHL. V ruski prvi ligi je skupno odigral 755 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 266 golov in 354 podaj, v ligi KHL pa 232 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 78 golov in 118 podaj. Leta 2000 je bil kot 132. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota Wild, za katerega je v ligi NHL odigral trideset tekem v sezoni 2000/01. V svoji zadnji sezoni je igral za HC Fribourg-Gottéron v švicarski ligi.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je z reprezentanco zasedel četrto mesto, in sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral 48 tekem ter dosegel 15 golov in 14 podaj.

Pregled kariere

|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 23
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 93/94
|
| 45
| 7
| 4
| 11
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 94/95
|
| 52
| 11
| 11
| 22
|
| 57
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 95/96
|
| 49
| 21
| 15
| 36
|
| 43
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 96/97
|
| 39
| 20
| 16
| 36
|
| 24
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 20
| 6
| 11
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 41
| 15
| 16
| 31
|
| 46
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 37
| 19
| 24
| 43
|
| 58
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 00/01
|
| 30
| 7
| 4
| 11
| -7
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 00/01
|
| 2
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
| 13
| 9
| 4
| 13
|
| 12
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 46
| 19
| 32
| 51
| +13
| 60
|
| 11
| 6
| 11
| 17
| +6
| 18
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 37
| 15
| 19
| 34
| +5
| 76
|
| 12
| 4
| 4
| 8
| -4
| 2
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 54
| 20
| 41
| 61
| +14
| 46
|
| 11
| 2
| 6
| 8
| +2
| 18
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 50
| 18
| 38
| 56
| +13
| 64
|
| 11
| 5
| 7
| 12
| -3
| 24
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 05/06
|
| 39
| 11
| 24
| 35
| +8
| 44
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 06/07
|
| 54
| 14
| 29
| 43
| +6
| 88
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 07/08
|
| 56
| 22
| 31
| 53
| -4
| 65
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| -3
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 08/09
|
| 48
| 18
| 27
| 45
| +17
| 83
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 09/10
|
| 56
| 27
| 38
| 65
| +28
| 87
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -3
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 10/11
|
| 50
| 16
| 23
| 39
| +10
| 48
|
| 11
| 2
| 7
| 9
| +1
| 12
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 11/12
|
| 25
| 6
| 10
| 16
| +3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toros Neftekamsk
| VHL
| 11/12
|
| 2
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 11/12
|
| 24
| 3
| 9
| 12
| +7
| 16
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| +2
| 4
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 12/13
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 945
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | 450
| bgcolor="#7FFF00" | 772
| bgcolor="#7FFF00" | +134
| bgcolor="#7FFF00" | 1058
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 134
|}

Viri 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota Wild)
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Toros Neftekamsk
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron